Guînes, comune francese
Guînes, cantone francese
Güines, comune di Cuba